Le Cavalier de bronze  ou Le Cavalier d'airain  (« Медный всадник » en russe) peut désigner :
 Le Cavalier de bronze, une statue équestre de Pierre le Grand inaugurée en 1782 ;
 Le Cavalier de bronze, un poème de Pouchkine de 1833.
 Le Cavalier de bronze est un ballet de Reinhold Glière, adapté du poème de Pouchkine